Alessandra Maiorino – politica italiana
 Alessandro Maiorino – musicista italiano
 Maiorino – vescovo di Cartagine

Pagine correlate
Majorino